Gewassen inkt (etstechniek)
 Gewassen inkt (schildertechniek)